OpenOffice Math (ранее OpenOffice.org Math) — редактор формул, входящий в состав Apache OpenOffice и OpenOffice.org. Созданные формулы можно встраивать в другие документы OpenOffice, например в текстовые документы программы Writer. Поддерживает несколько шрифтов и может экспортировать формулы в формат PDF, а также поддерживает формат MathML.

Расширения для OpenOffice Math 
Начиная с версии 2.0.4, OpenOffice.org Math поддерживает XUL расширения в формате .oxt, которые легко добавляются, подобно тому, как это организовано в Mozilla Firefox.

 CompPad — позволяет делать математические и инженерные расчеты в форме ввода математических выражений с помощью редактора уравнения (см. также Writer).

Это и многие другие расширения можно найти на официальном сайте.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Информационная страница Math 
 Math ЧаВО 
 MyOOo.ru: Math 
 Math: Часто задаваемые вопросы 
 Справка по формулам и How-to из официальной документации 
 Объекты OpenOffice.org Math: Редактор Формул

Связанные проекты 
 Dmaths  (English page ) — пакет расширений Math для OpenOffice лицензированный под GPL
 OOoLateX  — набор макросов OpenOffice.org для интеграции LaTeX выражений (обсуждение на OOoForum)

Math
Редакторы формул
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL